Srednji zapad (SAD), regija u SAD-u
Velika jezera (regija), regija u SAD-u, koja je zemljopisno bliska Srednjem zapadu, ali za razliku od njega, odudara politički i društveno